Канкун — крупный курортный город в Мексике, полуостров Юкатан, штат Кинтана-Роо, административный центр муниципалитета Бенито-Хуарес.
 Канкун — аэропорт, находящийся в одноимённом городе Канкун, провинция Кинтана-Роо, на Карибском побережье Мексики, полуостров Юкатан.